Rusek ist ein Orts- und Familienname:

Ortsname:
 Rusek (Bobowo), Dorf im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, Polen, bis 1945: Russek, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen
 Rusek Mały, Dorf im Powiat Szczycieński (Gmina Dźwierzuty), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Klein Rauschken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Rusek Wielki, Dorf im Powiat Szczycieński (Gmina Pasym), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Groß Rauschken, ab 1928 auch: Rauschken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Familienname:
 Josef Rusek (1938–2022), tschechischer Biologe 
 Markus Rusek (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Václav Rusek (1928–2016), tschechischer Pharmaziehistoriker

Siehe auch:
 Russek